Пинеман () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Пинеман, Ари (1929—2009) — нидерландский футболист.
 Пинеман, Николас (1809—1860) — нидерландский живописец, сын Яна Виллема Пинемана.
 Пинеман, Йоханна (1889—1986) — нидерландская художница, правнучка Яна Виллема Пинемана.
 Пинеман, Ян Виллем (1779—1853) — нидерландский живописец, отец Николаса Пинемана.

Примечания